Андреа Главачкова и Луция Градецкая — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — итальянки Сара Эррани и Роберта Винчи — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Общая информация 
Кейси Деллакква в четвёртый раз добралась до финала турнира Большого шлема, причём каждый раз выходя в эту стадию на новом соревновании.

Мононациональная пара из Австралии сыграла в финале турнира впервые с 1978 года.

Чешка побеждает в финале турнира впервые с 1998 года, мононациональная пара из Чехии — впервые в истории.

Посев 

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Четвертьфинал)
  Надежда Петрова /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Четвертьфинал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Титул)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Третий раунд)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Второй раунд)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква ''(Финал)

<ol start="9">
  Лизель Хубер /  Нурия Льягостера Вивес ''(Третий раунд)
  Саня Мирза /  Чжэн Цзе ''(Полуфинал)
  Анастасия Павлюченкова /  Луция Шафаржова ''(Второй раунд)
  Юлия Гёргес /  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Второй раунд)
  Кара Блэк /  Марина Эракович ''(Третий раунд)
  Кристина Младенович /  Галина Воскобоева ''(Третий раунд)
  Елена Янкович /  Мирьяна Лучич-Барони ''(Третий раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Флавия Пеннетта (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Даниэла Гантухова /  Мартина Хингис (Первый раунд)
  Мэллори Бердетт /  Тейлор Таунсенд (Первый раунд)
  Лорен Дэвис /  Грейс Мин (Первый раунд)
  Элли Кик /  Сачия Викери ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Джилл Крейбас /  Коко Вандевеге ''(Второй раунд)
  Шелби Роджерс /  Мария Санчес ''(Первый раунд)
  Мелани Уден /  Алисон Риск ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые